Davidson – szkockie nazwisko i nazwa klanu 
Miejscowości w USA:
 Davidson – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Mecklenburg
 Davidson – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Tillman
Gminy w USA:
 Davidson (ang. Davidson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sharp
 Davidson (ang. Davidson Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Iredell
 Davidson (ang. Davidson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Sullivan
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Davidson (ang. Davidson County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Davidson (ang. Davidson County) – w stanie Tennessee